Auxon (Aube)
 Auxon (Haute-Saône)

Desambiguações de topônimos